Обсада на Тир може да се отнася за:

Новоасирийски:
 Обсада на Тир (732 пр.н.е.) от Тиглатпаласар III.
 Обсада на Тир (725-720 пр.н.е.) от Салманасар V.
 Обсада на Тир (701 пр.н.е.) от Синахериб.
 Обсада на Тир (671-667 пр.н.е.) от Асархадон.
 Обсада на Тир (663 пр.н.е.) от Ашурбанипал.

Нововавилонска:
 Обсада на Тир (586–572 пр.н.е.) от Навуходоносор II.

Древномакедонски:
 Обсада на Тир от Александър Велики.
 Обсада на Тир (314-313 пр.н.е.) от Антигон I Монофталм.

Кръстоносни:
 Обсада на Тир (1111–1112) от Балдуин - крал на Йерусалимското кралство.
 Обсада на Тир (1124) от Балдуин - крал на Йерусалимското кралство.

Сарацинска:
 Обсада на Тир (1187) от Саладин.

Мамелюкска:
 Обсада на Тир (1291) от Ал-Ашраф Халил – султан на Египет.

Пояснение: При управлението на Хирам (969-936 пр.н.е.) е построена цитаделата на столицата на Тиро-Сидонското царство - Нов Тир, разположен на скалистия остров до стария град. В новия град са издигнати богати храмове на Мелкарт и Астарта.

През 868 г. пр.н.е. Тиро-Сидонското царство ведно с цял Ханаан се откупват от царят на Новоасирийско царство - Ашурнацирапал II с богати дарове.
 

Тир (град)